Il n'existe pas à proprement parler d'Université de Québec. Dès lors, cette dénomination ambigüe peut faire référence à :
 l'Université Laval, implantée à Québec ; 
 l'Université du Québec, dont le siège social est à Québec, et dont le réseau s'étend dans de nombreuses villes du Québec ;

Voir aussi 
Liste des universités du Québec